Haemimont Games — компания, разработчик компьютерных игр. Была основана в 1997 году в городе София. Она занимается разработкой исторических и стратегических игр.

Игры

Ссылки 
haemimontgames.com официальный сайт
haemimontgames on page mobygames

Производители компьютерных игр Болгарии
Компании Софии
Производители компьютерных игр по алфавиту